Linepithema (транскрипция Линепитема) — род перепончатокрылых насекомых, семейства муравьи.

В настоящий момент в него включают 16 видов.

Род не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках используется научное название Linepithema.

Виды 
 Linepithema aspidocoptum
 Linepithema dispertitum
 Linepithema fuscum 
 Linepithema hispaniolae †
 Linepithema humile
 Linepithema humiloides †
 Linepithema impotens
 Linepithema inacatum
 Linepithema iniquum
 Linepithema keiteli
 Linepithema leucomelas
 Linepithema melleum
 Linepithema oblongum
 Linepithema piliferum
 Linepithema pordescens
 Linepithema riograndense

Литература 
 Alexander L. Wild (2004). Taxonomy and Distribution of the Argentine Ant, Linepithema humile (Hymenoptera: Formicidae). "Ann. Entomol. Soc. Am.", 2004, Volume 97, Issue 6, Pages 1204-1215.

Долиходерины
Роды муравьёв
Таксоны, описанные Густавом Майром